Ианта — имя нескольких женских персонажей древнегреческой мифологии.
 (98) Ианта — астероид главного пояса, который был открыт 18 апреля 1868 года.